audiencja – forma spotkania z osobą piastującą wysokie stanowisko
 Audiencja – sztuka teatralna autorstwa Petera Morgana

Zobacz też: audiencja generalna